Rhynchoribates är ett släkte av kvalster. Rhynchoribates ingår i familjen Rhynchoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Rhynchoribates